Pack steht für:
 eine gebündelte Verpackung
 Gesindel abwertend
 Flugzeug-Klimaanlage, von den Triebwerken angetrieben, siehe Klimaanlage (Flugzeug)
 Pack (Einheit), altes Gewichts- und Stückmaß
 The pack (das Rudel), Installation des deutschen Künstlers Joseph Beuys (1969)
 The Pack (Punkband), britische Punkband (1978–1979)
 The Pack (Band), US-amerikanische Rap-Gruppe (ab 2005)
 The Pack (2015), Horror-Thriller von Nick Robertson aus dem Jahr 2015
 The Pack (2020), Coming-of-Age-Film von Tomáš Polenský aus dem Jahr 2020

geographische Objekte:
 Packalpe, Gebirge in der Steiermark
 Pack (Sattel), Alpenpass über den Packsattel in Österreich
 Pack (Steiermark), ehemalige Gemeinde am Packsattel in der Steiermark
 Raststätte Pack, Autobahnraststätte auf der Südautobahn A2 in Kärnten

Pack ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Pack (1964–1992), deutscher Dokumentarfilmer und Höhlentaucher
 Caddy Pack (* 1989), deutsch-amerikanische Rapperin
 Doris Pack (* 1942), deutsche Politikerin (CDU) 
 Edgar Pack (* 1951), deutscher Althistoriker
 Erich Pack (1895–1958), deutscher Kommunalpolitiker
 Hans von Pack, sächsischer Amtshauptmann

 Jochen Pack (* 1981), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Joe Pack (* 1978), US-amerikanischer Freestyle-Skier
 Johann von Pack, promovierter Jurist und Rat des albertinischen Herzogs Georg des Bärtigen von Sachsen 
 Ludwig Pack (1929–2020), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Otto von Pack (1480–1537), Rat des Herzogs Georg von Sachsen
 Roger A. Pack (1907–1993), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Roger Lloyd-Pack (1944–2014), britischer Schauspieler
 Rowland Pack (1927–1964), kanadischer Cellist, Organist, und Chorleiter

Siehe auch:

 Back (Begriffsklärung)
 Pac (Begriffsklärung)
 Packung, Paket
 Pak (Begriffsklärung)
 Rat Pack (berühmte Gruppe von US-Entertainern)